Роберт Періш (,  30 серпня 1953, Шривпорт, Луїзіана, США) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиції центрового за декілька команд НБА, зокрема за «Бостон Селтікс», яка навіки закріпила за ним ігровий №00. Гравець національної збірної США. Чотириразовий чемпіон НБА.

1996 року був включений до 50 найвизначніших гравців в історії НБА, а 2003 року введений до Баскетбольної Зали слави як гравець.

Ігрова кар'єра
На університетському рівні грав за команду Сентенарі (1972–1976).

1976 року був обраний у першому раунді драфту НБА під загальним 8-м номером командою «Голден-Стейт Ворріорс». Захищав кольори команди з Окленда протягом наступних 4 сезонів.

З 1980 по 1994 рік грав у складі «Бостон Селтікс». Граючи в команді разом з Ларрі Бердом, Кевіном Макгейлом та Седріком Максвеллом, тричі вигравав чемпіонат НБА 1981, 1984 та 1986 року. Періша, Берда та Макгейла називали «Великою трійкою» (The Big Three) та вважають однією з найкращих передніх ліній в історії НБА.

1994 року перейшов до «Шарлотт Горнетс», у складі якої провів наступні 2 сезони своєї кар'єри.

Останньою ж командою в кар'єрі гравця стала «Чикаго Буллз», до складу якої він приєднався 1996 року і за яку відіграв один сезон. Тоді ж у віці 43 років вчетверте виграв чемпіонат НБА, ставши таким чином найстаршим гравцем в історії якому це вдавалось.

Закінчив кар'єру з 1,611 зіграними матчами, що є рекордом НБА.

Статистика виступів в НБА

Регулярний сезон 

|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Голден-Стейт Ворріорс»
|77 ||1 ||18.0 ||.503 ||.000 ||.708 ||7.1 ||1.0 ||0.7 ||1.2 ||9.1
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Голден-Стейт Ворріорс»
|82 ||37 ||24.0 ||.472 ||.000 ||.625 ||8.3 ||1.2 ||1.0 ||1.5 ||12.5
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Голден-Стейт Ворріорс»
|76 ||75 ||31.7 ||.499 ||.000 ||.698 ||12.1 ||1.5 ||1.3 ||2.9 ||17.2
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Голден-Стейт Ворріорс»
|72 ||69 ||29.4 ||.507 ||.000 ||.715 ||10.9 ||1.7 ||0.8 ||1.6 ||17.0
|-
| style="text-align:left; background:#afe6ba;"|†
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|82 ||82 ||28.0 ||.545 ||.000 ||.710 ||9.5 ||1.8 ||1.0 ||2.6 ||18.9
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|80 ||78 ||31.7 ||.542 ||.000 ||.710 ||10.8 ||1.8 ||0.8 ||2.4 ||19.9
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|78 ||76 ||31.5 ||.550 ||.000 ||.698 ||10.6 ||1.8 ||1.0 ||1.9 ||19.3
|-
| style="text-align:left; background:#afe6ba;"|†
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|80 ||79 ||35.8 ||.546 ||.000 ||.745 ||10.7 ||1.7 ||0.7 ||1.5 ||19.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|79 ||78 ||36.1 ||.542 ||.000 ||.743 ||10.6 ||1.6 ||0.7 ||1.3 ||17.6
|-
| style="text-align:left; background:#afe6ba;"|†
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|81 ||80 ||31.7 ||.549 ||.000 ||.731 ||9.5 ||1.8 ||0.8 ||1.4 ||16.1
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|80 ||80 ||37.4 ||.556 ||.000 ||.735 ||10.6 ||2.2 ||0.8 ||1.8 ||17.5
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|74 ||73 ||31.2 ||.589 ||.000 ||.734 ||8.5 ||1.6 ||0.7 ||1.1 ||14.3
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|80 ||80 ||35.5 ||.570 ||.000 ||.719 ||12.5 ||2.2 ||1.0 ||1.5 ||18.6
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|79 ||78 ||30.3 ||.580 ||.000 ||.747 ||10.1 ||1.3 ||0.5 ||0.9 ||15.7
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|81 ||81 ||30.1 ||.598 ||.000 ||.767 ||10.6 ||0.8 ||0.8 ||1.3 ||14.9
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|79 ||79 ||28.9 ||.535 ||.000 ||.772 ||8.9 ||0.9 ||0.9 ||1.2 ||14.1
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|79 ||79 ||27.2 ||.535 ||.000 ||.689 ||9.4 ||0.8 ||0.7 ||1.4 ||12.6
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|74 ||74 ||26.9 ||.491 ||.000 ||.740 ||7.3 ||1.1 ||0.6 ||1.3 ||11.7
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Шарлотт Горнетс»
|81 ||4 ||16.7 ||.427 ||.000 ||.703 ||4.3 ||0.5 ||0.3 ||0.4 ||4.8
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Шарлотт Горнетс»
|74 ||34 ||14.7 ||.498 ||.000 ||.704 ||4.1 ||0.4 ||0.3 ||0.7 ||3.9
|-
| style="text-align:left; background:#afe6ba;"|†
|style="text-align:left;"|«Чикаго Буллз»
|43 ||3 ||9.4 ||.490 ||.000 ||.677 ||2.1 ||0.5 ||0.1 ||0.4 ||3.7
|- class="sortbottom"
|style="text-align:center;" colspan="2"| Усього за кар'єру
|bgcolor="EOCEF2" | 1611 ||1320 ||28.4 ||.537 ||.000 ||.721 ||9.1 ||1.4 ||0.8 ||1.5 ||14.5
|- class="sortbottom"
|style="text-align:center;" colspan="2"| В іграх усіх зірок
|9 ||1 ||15.8 ||.529 ||– ||.667 ||5.9 ||0.9 ||0.4 ||0.9 ||9.6

Плей-оф 

|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Голден-Стейт Ворріорс»
|10 ||0 ||23.9 ||.481 ||.000 ||.654 ||10.3 ||1.1 ||0.7 ||1.1 ||12.1
|-
| style="text-align:left; background:#afe6ba;"|†
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|17 ||17 ||28.9 ||.493 ||.000 ||.672 ||8.6 ||1.1 ||1.2 ||2.3 ||15.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|12 ||12 ||35.5 ||.488 ||.000 ||.680 ||11.3 ||1.5 ||0.4 ||4.0 ||21.3
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|7 ||7 ||35.6 ||.483 ||.000 ||.850 ||10.6 ||1.3 ||0.7 ||1.3 ||14.7
|-
| style="text-align:left; background:#afe6ba;"|†
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|23 ||23 ||37.8 ||.478 ||.000 ||.646 ||10.8 ||1.2 ||1.0 ||1.8 ||14.9
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|21 ||21 ||38.2 ||.493 ||.000 ||.784 ||10.4 ||1.5 ||1.0 ||1.6 ||17.1
|-
| style="text-align:left; background:#afe6ba;"|†
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|18 ||18 ||32.8 ||.471 ||.000 ||.652 ||8.8 ||1.4 ||0.5 ||1.7 ||15.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|21 ||21 ||35.0 ||.567 ||.000 ||.767 ||9.4 ||1.3 ||0.9 ||1.7 ||18.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|17 ||17 ||36.8 ||.532 ||.000 ||.820 ||9.9 ||1.2 ||0.6 ||1.1 ||14.7
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|3 ||3 ||37.3 ||.455 ||.000 ||.778 ||8.7 ||2.0 ||1.3 ||0.7 ||15.7
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|5 ||5 ||34.0 ||.574 ||.000 ||.944 ||10.0 ||2.6 ||1.0 ||1.4 ||15.8
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|10 ||10 ||29.6 ||.598 ||.000 ||.689 ||9.2 ||0.6 ||0.8 ||0.7 ||15.8
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|10 ||10 ||33.5 ||.495 ||.000 ||.714 ||9.7 ||1.4 ||0.7 ||1.5 ||12.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Бостон Селтікс»
|4 ||4 ||36.5 ||.544 ||.000 ||.857 ||9.5 ||1.3 ||0.2 ||1.5 ||17.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Шарлотт Горнетс»
|4 ||0 ||17.8 ||.545 ||.000 ||.400 ||2.3 ||0.3 ||0.0 ||0.8 ||3.5
|-
| style="text-align:left; background:#afe6ba;"|†
|style="text-align:left;"|«Чикаго Буллз»
|2 ||0 ||9.0 ||.143 ||.000 ||.000 ||2.0 ||0.0 ||0.0 ||1.5 ||1.0
|- class="sortbottom"
|style="text-align:center;" colspan="2"| Усього за кар'єру
|184 ||168 ||33.6 ||.506 ||.000 ||.722 ||9.6 ||1.3 ||0.8 ||1.7 ||15.3

Примітки

Посилання

 

Афроамериканські баскетболісти
Центрові
Гравці збірної США з баскетболу
Баскетболісти «Голден-Стейт Ворріорс»
Баскетболісти «Бостон Селтікс»
Баскетболісти «Шарлотт Горнетс»
Баскетболісти «Чикаго Буллз»
Задрафтовані «Голден-Стейт Ворріорс»
Уродженці Шривпорта
Призери Панамериканських ігор 1975 року
Спортсмени з Луїзіани